GRK est un sigle qui peut désigner :
 Gouvernement régional du Kurdistan, l'instance dirigeante officielle du Kurdistan irakien. 

Grk est un nom qui peut désigner :
Grk, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Brod, dans la République serbe de Bosnie ;
Grk, un vin blanc de Croatie produit sur l'île de Korčula.

grk est un code qui peut désigner :
 grec, une langue, selon le code de langue IETF.

Voir aussi 
 GRK Varaždin, un club de handball, situé à Varaždin, en Croatie